Outside (álbum) - de David Bowie
Outside (canção) - de Calvin Harris

Desambiguação